Xenochora är ett släkte av svampar. Xenochora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenochora